Miejscowości w USA:
 Millersburg – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Millersburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Iowa
 Millersburg – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Bourbon
 Millersburg – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Presque Isle
 Millersburg – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Millersburg – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Linn
 Millersburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Dauphin
Gminy w USA:
 Millersburg (ang. Millersburg Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer